Alexander Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alexander Branch (Little Sugar Creek), Fluss im Bundesstaat Kansas
 Alexander Branch (Cow Creek), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Alexander Branch (Sellman Creek), Fluss im Bundesstaat Maryland
 Alexander Branch (Paint Fork), Fluss im Buncombe County, Bundesstaat North Carolina
 Alexander Branch (South Muddy Creek), Fluss im McDowell County, Bundesstaat North Carolina
 Alexander Branch (Carney Branch), Fluss im Cocke County, Bundesstaat Tennessee
 Alexander Branch (Horse Creek), Fluss im Greene County, Bundesstaat Tennessee
 Alexander Branch (Rutherford Creek), Fluss im Williamson County, Bundesstaat Tennessee
 Alexander Branch (Whillow Branch), Fluss im Hardin County, Bundesstaat Tennessee
 Alexander Branch (Pin Oak Creek), Fluss im Fayette County, Bundesstaat Texas
 Alexander Branch (Lake Buchanan), Fluss im Llano County, Bundesstaat Texas

Siehe auch:

 Alex Branch